Rannastausee steht für:

 Rannastausee, Stausee an der Ranna südlich von der Marktgemeinde Oberkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich, siehe Pumpspeicherkraftwerk Ranna
 Rannasee, Stausee an der Ranna bei Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern